Boyacá is een departement in het noorden van Colombia. De hoofdstad van het departement is de stad Tunja.

Boyacá ziet zich als hart van de Colombiaanse natie. In 1819 is hier de onafhankelijkheidsstrijd begonnen tegen de Spaanse machthebbers. Op 8 augustus 1818 werd een Orde van Boyacá ingesteld voor militaire verdiensten.

Het stadje Villa de Leyva wordt gezien als toonbeeld van de Spaanse koloniale architectuur en is sinds 1954 een nationaal monument.

Bestuurlijke indeling 
Het departement Boyacá is onderverdeeld in dertien provincies:
 Centro
 Norte
 Occidente
 Oriente
 Gutiérrez
 La Libertad
 Lengupá
 Márquez
 Neira
 Ricaurte
 Sugamuxi
 Tundama y Valderrama

Buiten de indeling in provincies vallen twee speciale districten:
 Distrito fronterizo Cubará (Grensdistrict Cubará)
 Zona de manejo especial de Puerto Boyacá (Speciale Handelszone Puerto Boyacá)

De provincies en speciale districten bestaan in totaal uit 123 gemeenten.

Externe link 
  Website van het departement Boyacá